Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Аманда Кетцер.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 3–6, 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Моніка Селеш (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Іва Майолі (3-тє коло)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1997 Draw (Archived 2009-09-25)

1997
Тур WTA 1997